Dylan Page peut désigner : 
 Dylan Page (1982-), un joueur de basket-ball américain ;
 Dylan Page (1993-), un cycliste suisse.